Ravgga – divinità finnica a forma di pesce
 Ravgga – cratere presente sulla superficie di Tritone